Barataria- É o ato de sublevação  de Oficiais a Bordo de um navio caso  do navio Ingles  HMS  Bounty (29 de abril 1789)- e não  um  Motim  como diz o titulo do Filme 
 The Great Motin 
 Trata se de um tratado maritmo pois o Motin é quando são os marinheiros  que  sublevam contra seus  superiores apenas marinheiros nao Oficiais.
 Neste caso os  titulos dos  filmes estão totalmente  equivocados
 (ferran cameranesi)
 
 
 Barataria (Louisiana)s
Barataria (Trinidad e Tobago)

Desambiguação